Торрокс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аксаркия-Коста-дель-Соль. Занимает площадь 51 км². Население — 17 303 человека (на 2010 год). Расстояние — 51 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается святой Роке.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Малаги